

Вайтстаун — місто, штат Індіана
 Вайтстаун — місто, штат Нью-Йорк
 Вайтстаун — місто, штат Вісконсин